Sunlight puede referirse a:

Lugares 
 Sunlight House, un edificio de oficinas art decó en Mánchester, Inglaterra.
 Sunlight Park, un parque en Toronto, Canadá, donde antiguamente se ubicaba un estadio de béisbol.
 Sunlight Peak, una montaña en Colorado, Estados Unidos.
 Sunlight Ski Area, una zona de esquí cerca de Glenwood Springs, Colorado, Estados Unidos.
 Port Sunlight, un poblado de Inglaterra.

Música 
 Sunlight, una banda formada en 2001 en Buenos Aires, Argentina.
 Sunlight, un álbum de Herbie Hancock.
 «Sunlight», una canción de 2002 de DJ Sammy.
 «Sunlight», una canción de Modestep.
 «Sunlight», una canción de Nicky Byrne.

Cine y televisión 
 Sunlight, una película de 1913 protagonizada por Francis X. Bushman.

Negocios 
 Sunlight, una marca de jabón para lavarropas.
 Sunlight Studio, un estudio de grabación en Estocolmo, Suecia
 Sunlight Productions, una compañía productora de cine y televisión.

Otros 
 Sunlight Foundation, una fundación para promover la transparencia en línea del gobierno.
 John Sunlight, personaje ficticio que es el archienemigo del héroe Doc Savage.
 Joseph Sunlight, un arquitecto ruso-inglés.
 SS Sunlight, un barco de carga refrigerada en servicio con la Pan-Norse Steamship Company de Panamá entre 1962 y 1967.